Raspeln steht für:

 ein mit dem Feilen eng verwandtes zerspanendes Fertigungsverfahren, das Werkzeug heißt Raspel. Siehe Raspeln (Verfahren).
 zerkleinern von Obst oder Gemüse, siehe Raffeln
 ein Brauch, mit hölzernen Instrumenten Lärm zu machen, siehe Ratschen